Il doppio del torneo di tennis Paris Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Jacco Eltingh e Paul Haarhuis 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (Campioni)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)
 Sandon Stolle /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Assente
 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Paris Open 1998